Futbolnij klub Slavia Mazyr (,  ); FK Slavia Mazyr eller normalt bare kendt som Slavia Mazyr er en hviderussisk fodboldklub fra Mazyr.

Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Junost stadion. Klubben blev grundlagt i 1987.

Titler 
 Hviderussisk Mesterskab (2): 1996 og 2000. 
 Hviderussisk Pokalturnering (2): 1995–96 og 1999–00.

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 1987